Nelson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward William Nelson
 Aven Nelson
 Craig E. Nelson
 C.Riley Nelson
 Diane Nelson
 Elias Emanuel Nelson
 Erich Nelson
 Ernest Charles Nelson
 Ira Schreiber Nelson
 John Nelson
 James Carlton Nelson
 Joseph Schieser Nelson